La Taça Brasil 2018 è stata la 45ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 5 al 12 agosto 2018.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Taça Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2018